DXM steht für:
 Dextromethorphan,  Arzneistoff, der auf das Nervensystem wirkt

DxM steht für:
 DxM („Deus Ex Machina“), alternativer Titel des Spielfilmes MindGamers

Abkürzung